Борис Беккер був чемпіоном попереднього року, але в 3-му колі його переміг Джон Макінрой.У фіналі Джим Кур'є здолав Стефана Едберга з рахунком 6–3, 3–6, 6–4, 6–2.

Це був перший турнір Великого шолома для майбутнього першого номера рейтингу ATP Патріка Рафтера.

Сіяні гравці 

 Стефан Едберг (фінал)
 Джим Кур'є (переможець)
 Борис Беккер (3 коло)
 Міхаель Штіх (чвертьфінал)
 Іван Лендл (чвертьфінал)
 Піт Сампрас (знявся через травму плечового сухожилля)
 Гі Форже (2 коло)
 Карел Новачек (2 коло)

 Петр Корда (1 коло)
 Горан Іванішевич (2 коло)
 Магнус Густафссон (2 коло)
 Деррік Ростаньйо (2 коло)
 Еміліо Санчес (4 коло)
 Майкл Чанг (3 коло)
 Девід Вітон (4 коло)
 Горан Прпич (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Нотатки 

a.  Андре Агассі (№ 10) і Серхі Бругера (№ 11) обидва знялись з турніру до посіву.
b.  2-й номер посіву Джим Кур'є пройшов у фінал після того, як Ріхард Крайчек відмовився грати в півфіналі через тендиліт плеча.
c.  Амос Мансдорф пройшов у чвертьфінал після того, як Аарон Крікстейн знявся в п'ятому сеті через нудоту і виснаження.

Примітки

Посилання 

1992 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу